Giuseppe Baldo (ur. 1843, zm. 1915) – włoski ksiądz, błogosławiony Kościoła katolickiego
 Giuseppe Baldo (ur. 1914, zm. 2007) – włoski piłkarz, złoty medalista Letnich Igrzysk Olimpijskich w 1936